Osoby
 Qishan (mandaryn) (1786 – 1854) – wysoki rangą urzędnik Cesarstwa Chińskiego za czasów dynastii Qing
Miejsca
 Qishan (Kaohsiung) – dzielnica miasta wydzielonego Kaohsiung na Tajwanie
 Qishan (Shaanxi) – powiat w Chinach, w prowincji Shaanxi, w prefekturze miejskiej Baoji
 Qishan (kompleks skoczni) – kompleks skoczni narciarskich w Laiyuan w Chinach